Jenna Hagglund – allenatrice di pallavolo ed ex pallavolista statunitense
 Natalie Hagglund – pallavolista statunitense
 Nick Hagglund – calciatore statunitense

Pagine correlate
Hägglund